Bajarse al moro (obra de teatre), obra de teatre de José Luis Alonso de Santos de 1985
 Bajarse al moro (pel·lícula), pel·lícula basada en l'obra de teatre anterior, dirigida per Fernando Colomo el 1989